Massimo Coda (Cava de' Tirreni, Salerno, Italia, 10 de noviembre de 1988) es un futbolista italiano. Juega como delantero y actualmente milita en la Genoa de la Serie B.

Trayectoria 
Tras formarse en el Castiglione, su debut con futbolista empezó en el Cavese, en 2004. Ha jugado en varios equipos italianos y tres extranjeros (el Bellinzona suizo, el ND Gorica esloveno y el San Marino sanmarinense). Ha militado en la Serie A con tres equipos: Bologna, Parma y Benevento.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Distinciones individuales 
 Once ideal de la Liga eslovena: 2013/14
 Mejor jugador de la Liga eslovena: 2013/14
 Capocannoniere de la Serie B: 2020/21
 Capocannoniere de la Serie B: 2021/22

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en soccerway.com
 Ficha en calcio.com 
 Ficha en aic.football.it 

Futbolistas de Italia
Futbolistas de la Associazione Calcio Bellinzona
Futbolistas del FC Treviso
Futbolistas del Football Club Crotone
Futbolistas del Bologna Football Club 1909
Futbolistas del Atletico Roma Football Club
Futbolistas de la Unione Sportiva Cremonese
Futbolistas del Parma Calcio 1913
Futbolistas del San Marino Calcio
Futbolistas del ND Gorica
Futbolistas de la Unione Sportiva Salernitana 1919
Futbolistas del Benevento Calcio
Futbolistas de la Unione Sportiva Lecce
Nacidos en Cava de' Tirreni